Cortocircuito –  collegamento fra due punti di un circuito elettrico che ha resistenza prossima a zero
 Cortocircuito – film del 1943 diretto da Giacomo Gentilomo
 Corto circuito – film del 1986 diretto da John Badham
 Cortocircuito – singolo di Biagio Antonacci del 2016

Pagine correlate 
 Corto circuito (disambigua)